Karl Erik Broms (ur. 11 września 1937) – szwedzki szermierz.

Życiorys 
W jego dorobku znajduje się brązowy medal zdobyty na mistrzostwach świata w szermierce w 1966 roku.

Przypisy 

Urodzeni w 1937
Szwedzcy szermierze
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019